Ramlo ist der Familienname folgender Personen:

 Caspar Ramlo (1760–1830), deutscher Musiker
 Gertrud Ramlo (1913–1997), österreichische Theaterschauspielerin
 Joseph Ramlo (1759–1823), deutscher Musiker
 Marie Conrad-Ramlo (1848–1921), deutsche Theaterschauspielerin und Schriftstellerin. 
 Philipp Ramlo (1725–1798), deutscher Weinwirt in München